Il singolare  dell'Astana Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Igor' Kunicyn era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rainer Schüttler ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili 7–6(8–6), 4–6, 6–4.

Teste di serie

 Rainer Schüttler (campione)
 Tejmuraz Gabašvili (finale)
 Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
 Konstantin Kravčuk (primo turno)

  Andrej Martin (primo turno)
  Raven Klaasen (primo turno)
  Radu Albot (quarti di finale)
  Fabrice Martin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Astana Cup 2011